Tierra Negra kan syfta på följande platser:

Geografi

Mexiko 

 Tierra Negra, San Juan Mazatlán, ort, 
 Tierra Negra, Puebla, ort, Xicotepec, 
 Tierra Negra, San José Chiltepec, ort,